McNally ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew McNally (1838–1904), US-amerikanischer Kartenverleger
 Art McNally (1925–2023), US-amerikanischer Funktionär und Schiedsrichter im American Football
 Catherine McNally (* 2001), US-amerikanische Tennisspielerin
 Chris McNally (* 1988), kanadischer Schauspieler
 Dave McNally (1942–2001), US-amerikanischer Baseballspieler

 Joe McNally (* 1952), US-amerikanischer Fotograf

 Karen McNally (1940–2014), US-amerikanische Geophysikerin
 Kevin McNally (* 1956), britischer Schauspieler
 Lianne Klapper-McNally, Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Mark McNally (* 1989), britischer Radrennfahrer
 Michele McNally (1955–2022), US-amerikanische Fotojournalistin
 Randy McNally (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Shannon McNally (* 1973), US-amerikanische Musikerin
 Stephen McNally (1911–1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Terrence McNally (1938–2020), US-amerikanischer Dramatiker
 Tom McNally, Baron McNally (* 1943), britischer Politiker (Liberal Democrats), Mitglied des House of Commons

McNally ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 McNally (Iowa)

McNally bezeichnet:
 McNally (Mondkrater), einen Mondkrater
 (4326) McNally, einen Hauptgürtelasteroiden
 McNally Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Rand McNally, einen US-amerikanischen Verlag

Siehe auch:
 Macnelly